Stamford Bridge kan henvise til flere artikler:
Stamford Bridge, East Riding of Yorkshire
Slaget ved Stamford Bridge i 1066
Stamford Bridge stadion i  London